Bay City kan henvise til:

Steder 
 Australien
 Westfield Bay City, et butikscenter i Geelong, Victoria

 Filippinerne
 Bay City, Metro Manila, et rekreationsområde ved Metro Manila i Filippinerne

 USA
 Bay City, Pope County, Illinois
 Bay City, Michigan
 Bay City Mall, et butikscenter i Bay City, Michigan
 Bay City, Oregon
 Bay City, Texas
 Bay City, Washington
 Bay City, Wisconsin
 et kaldenavn for San Francisco
 et kaldenavn for Santa Monica, Californien

Canada
 et kaldenavn for Hamilton, Ontario

Anden brug 
 Bay City (album), af David Thomas
 Bay City Rollers, skotsk popgruppe